Neutralização pode significar:
 Em química: a reação de neutralização, toda reação química que ocorre na mistura de um ácido com uma base, que provoca a salificação. Pode ser subdividida em: neutralização total e neutralização parcial;
 Em psicologia, sociologia: Técnicas de neutralização, um conjunto de métodos teóricos através dos quais as pessoas que cometem atos ilegítimos neutralizam, temporariamente, certos valores éticos dentro de si mesmas, que normalmente as impediriam de perpetrar esses atos.
 Em fonologia: É a perda das oposições distintivas entre dois ou mais fonemas.
Em linguística: É a desgenerificação gramatical, desbinarização de gêneros gramaticais ou uma forma de linguagem não sexista

Desambiguação